El término Distrito de Bellavista puede hacer referencia a:

Distrito de Bellavista, en la provincia constitucional del Callao.
Distrito de Bellavista, en el departamento de Cajamarca.
Distrito de Bellavista, en el departamento de Piura.
Distrito de Bellavista, en el departamento de San Martín.
Distrito de Bellavista de la Unión, en el departamento de Piura.